Борове () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 5151 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Борове
 Бжусковоля
 Хромин
 Дудка
 Филипувка
 Глоскув
 Госцевич
 Гузд
 Ивове
 Язвины
 Камёнка
 Лялины
 Лентув
 Лопачанка
 Нова-Бжуза
 Стара-Бжуза
 Слуп-Первши
 Слуп-Други
 Вильхта

Соседние гмины 
 Гмина Гарволин
 Гмина Гужно
 Гмина Лятович
 Гмина Мясткув-Косцельны
 Гмина Парысув
 Гмина Сточек-Луковски
 Гмина Водыне

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Мазовецкого воеводства